Porribius är ett släkte av loppor. Porribius ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fladdermusloppor
Porribius